Oburzeni (Indignados) – protesty w Hiszpanii (2011-2012)
 Oburzeni (Indignados) – film 2012, reż. Tony Gatlif